

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Золотом кубке КОНКАКАФ 2011 года в США, проходившем в период с 5 по 25 июня 2011 года.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Мексика 

Примечание: 9 июня 2011 года, во время Золотого кубка КОНКАКАФ, было объявлено, что в организме пяти мексиканских игроков обнаружили кленбутерол, и поэтому они были дисквалифицированы. 19 июня Организационный комитет Золотого кубка КОНКАКАФ объявил, что Мексике будет разрешено заменить этих игроков. Знаком  помечены дисквалифицированные игроки, знаком  — игроки, заменившие их.

Коста-Рика

Сальвадор

Куба

Группа B

Гондурас

Гватемала

Ямайка

Гренада

Группа C

США

Канада

Панама

Гваделупа

Примечания 

2011